Шипоте () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Шипоте () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Шипоте.
 Шипоте () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Берешть-Мерія.